Pinhão (Paraná), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Pinhão (Sergipe), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
 Pinhão (Alijó), plaats in de Portugese gemeente Alijó